

Sigle 
 Rassemblement National Populaire – antico partito politico francese
 Required Navigation Performance – Prestazione di Navigazione Richiesta nelle rotte ATS
 Rosa nel Pugno – partito politico italiano

Codici 
 RNP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rongelap (Stati Uniti d'America)
 rnp – codice ISO 639-3 della lingua rongpo

Musica 

 RNP – singolo di YBN Cordae del 2019